Robert Małek (Zabrze, 1971. március 15. –) lengyel labdarúgó-játékvezető.

További információk 
Robert Małek adatlapja a worldreferee.com oldalon 

1971-ben született személyek
Zabrzeiek
Lengyel labdarúgó-játékvezetők
Élő személyek